Механошин — фамилия:

 Механошин, Кирилл Петрович (1915—1995) — Герой Советского Союза.
 Механошин, Константин Александрович (1889—1938) — советский военный и государственный деятель.

 Механошина, Татьяна Александровна (род. 1957) — советская легкоатлетка.